Цебриківська бібліотека для дітей КЗ «Великомихайлівська ЦБС» — публічна бібліотека для дітей в смт Цебрикове Роздільнянського району на Одещині.

Історія

Створення бібліотеки 
Після Великої Вітчизняної війни у селищі Цебрикове розпочалася відбудова культурного життя. У серпні 1947 року засновано Цебриківську районну дитячу бібліотеку, яка знаходилась в окремій кімнаті будинку піонерів з фондом — 300 книг. Очолила бібліотеку Чегеринська Ганна Опанасівна. Пр В 1953 році бібліотекарем стала працювати Байкова М. С.

Бібліотека в новому приміщенні 

В 1959 році бібліотеку було переведено у приміщення райкому партії, книгарню очолила Байкова Марія Сергіївна, а бібліотекарем -Деордіца Таїса Олексіївна. Книжковий фонд складав -1854 книги, читачів -99.
В 1963 році район перевели у Велику Михайлівку. Цебриківська бібліотека для дітей стала однією із бібліотек Великомихайлівського району. Покращилося комплектування бібліотечного фонду: фонд дитячої книгарні зріс до 12888 екземплярів книг; читачів-828
Байкова М. С. пропрацювала завідуючою дитячої бібліотеки до 1986 року. В кінці 1986 року Марія Сергіївна пішла на заслужений відпочинок, пропрацювавши 33 роки. Разом з нею в різний період бібліотечного життя працювали: Сальніченко Тетяна Анатоліївна, Недіна Віра Олександрівна, Драмарецька Тетяна, Кабанюк Валентина Петрівна.
У кінці 1986 року бібліотеку очолила Паламарчук Нінель Аксентіївна, бібліотекарем стала -Федорчук Галина Іванівна. Вони організували при бібліотеці гурток «Ввічливість», який існує до сьогоднішнього дня.

У1988 році завідувачкою стала Федорчук Галина Іванівна, а бібліотекарем- Котула Михайло Іларіонович. 
У 1991 році знову відбулися кадрові зміни: Чупа Ольга Йосипівна прийняла бібліотеку. Завідуючою вона працює і до теперішнього часу. За цей період бібліотека вийшла на новий рівень бібліотечного життя.

Сьогодення бібліотеки 
В 2011 році бібліотека заняла I місце в обласному конкурсі «Бібліотека моєї мрії» в номінації «Кращий електронний варіант».
В 2012 році проводились літературні читання в рамках проекту «Україна читає дітям»: вчитель вищої категорії Семикоз Г. Л. провела літературне читання «Доля жінки у творах Т. Шевченка».
Також у 2012 році книгарня одержала перемогу у конкурсі Міжнародного фонду «Відродження» та поповнила бібліотечний фонд на 10 тисяч гривень.

Джерела 

 Історія міст і сіл УРСР. Одеська область. [Текст]. — К., 1969. — С. 407
 Щипківський Г. П. На берегах Кучургану. Нариси. —Одеса: Астропринт,1999. — С.129-130
 Бойченко, О. Віват ювілярам! [Текст]/ О.Бойченко // Єдність.-2012.-12 грудня.-С.4.
 Готові запросити [Текст] // Єдність.-2011. — 6 серпня . — С.2.
 Котула, М. Його величність книга [Текст] / М. Котула // Єдність.-2011. 2 листопада .-С.2.
 Тушич, Н Ювілею бібліотеки присвячується ! [Текст]/ Н. Тушич // Єдність .-2012 . -21 листопада .- С . 3.

Бібліотеки України для дітей
Публічні бібліотеки Роздільнянського району
Цебрикове
Засновані в Україні 1947